Ґміна Баранув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Баранув (Пулавський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві
 Ґміна Баранув (Кемпінський повіт) — сільська ґміна у Великопольському воєводстві
 Ґміна Баранув (Ґродзіський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві